Le qualificazioni del singolare  dell'Hypo Group Tennis International 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Hypo Group Tennis International 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Björn Phau (ultimo turno)
 Gilles Simon (ultimo turno)
 Thierry Ascione (ultimo turno)

 Alexander Popp (secondo turno)
 Michal Mertiňák (Qualificato)
 David Sánchez (Qualificato)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Qualificati 

 David Sánchez
 Michal Mertiňák

 Michael Kohlmann
 Francisco Fogues-Domenech

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2005